Cutervo (stad), een stad in Peru
Cutervo (provincie), een provincie van Peru
Cutervo (district), een district van Peru